August Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 August Hill (Alaska)
 August Hill (South Carolina)